In 1956 werd het 42ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 4 augustus 1956 tot 2 juni 1957 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen, in 1959 kreeg ook Cruzeiro de titel toegewezen, voor meer uitleg zie onder.

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Finale

Op 31 mei diende Cruzeiro een klacht in omdat speler Laércio van Atlético niet volledig in orde zou zijn met zijn papieren voor de club en er werd gevraagd om de punten die Atlético won in de tweede wedstrijd teniet te doen. De sportrechtbank van Minas Gerais oordeelde dat het de fout van de voetbalfederatie was en niet van Atlético. Cruzeiro ging in hoger beroep en in maart 1959 kreeg de club gelijk. Het probleem keerde terug naar de voetbalbond die een nieuwe finale wilde plannen, maar Atlético weigerde dit omdat ze intussen niet meer met dezelfde teams speelden. Hierop werd besloten om beide clubs de titel te geven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro